General Machado kan syfta på följande platser:

Angola 

 Camacupa (ort i Angola), Bié,

Kuba 

 Condado (ort i Kuba), Provincia de Sancti Spíritus, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar